Lemmy Kilmister